«Там нет меня» — песня по словам Павла Жагуна, музыка Игоря Николаева.

См. также 
 Меня там нет (фильм)